

Рашфорд — місто, штат Міннесота
 Рашфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Рашфорд — місто, штат Вісконсин
 Рашфорд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк